Werntgen ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Werntgen (1893–1913), deutscher Luftfahrtpionier und Fluglehrer
 Tony Werntgen (1875–1954), deutsche Luftfahrtpionierin